Чемпионат Польши по Ралли  (RSMP) - ежегодный чемпионат по ралли, проходящий на территории Польши (состоит из нескольких этапов с разными покрытиями, разбросанными по всей территории Польши).

Первый чемпионат состоялся в 1928 году. Титул "Чемпион Польши по Ралли" вручается с 1967 года. До 1967 года титулы вручались победителям различных ралли-групп. Организатор и владелец чемпионата Польский Союз Автомобилистов  (PZM). Необходимым условием для участия в чемпионате, наличие ралли лицензии "R" для пилота и штурмана. С 2007 года иностранные пилоты получили право на борьбу в чемпионате.

История 
В течение всей истории польского автоспорта, с самых его истоков, польские ралли отличались хорошей организацией. Ралли Польши входит в тройку старейших ралли мира. Вторая мировая война наложила огромный отпечаток на развитие спорта, и автоспорта в том числе, в Польше. Польский автоспорт вернулся на высокий уровень только в 1960 годах. Польские автогонщики начали участие в чемпионате Европы по ралли — Собеслав Засада выиграл этот турнир трижды (в 1966 и 1967 годах в своём классе, и в 1971 году в абсолютном зачёте). Многие чемпионы Польши по ралли стали известны на всю Европу — Томаш Чичержински, Влодзимеж Гроблевски, Мацей Ставовяк, Ежи Ландсберг, Блажей Крупа.

В 1975 году чемпионом страны стал молодой Мариан Бублевич. В конце 1980-х и начале 1990-х он доминировал в турнире и вернул себе чемпионское звание за рулем таких автомобилей как Opel Kadett, Mazda 323 и Ford Sierra (1983, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992). Сезон 1993 года он начал на Ford Sierra — 20 февраля 1993 года, на одном из первых этапов чемпионата Польши 1993 года, его машину занесло и на высокой скорости ударило в дерево. Мариан умер в больнице не приходя в сознание. Это было большим шоком для болельщиков. Гибель Бублевича стала толчком для нового этапа борьбы за безопасность автоспорта в стране.

В 1990-х годах борьбу за титул вели Павел Пшибыльский, Кшиштоф Холовчыц, Роберт Грыжински и Януш Кулиг. Стартовавшие регулярно и в чемпионате мира по ралли.
В 2007-2009 годах в чемпионате Польши доминировал молодой тогда Брайан Буфье, участник турнира IRC.

Чемпионы (c 1967 года)

Ссылки 
 Польский ралли журнал

Ралли
Национальные чемпионаты по ралли